Delovoj Tsentr (metrostation Moskou), een metrostation aan de Kalininskaja-lijn
 Delovoj Tsentr (metrostation Moskou, TPK), een metrostation op het tracé van het RAL-project
 Delovoj Tsentr (station MZD), een stadsgewestelijkstation in Moskou